2 miejscowości w Polsce:
 Szwejki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk
 Szwejki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń

Zobacz też 
 Milewo-Szwejki
 Nowe Szwejki
 Szwejki Małe
 Szwejki Wielkie